Гатино () је град у Канади у покрајини Квебек. Према резултатима пописа 2011. у граду је живело 265.349 становника. Садашњи град је настао 2002. године спајањем ранијих административних јединица Елмер, Бакингем, Гатино, Хал и Масон-Анже.

Географија

Клима

Становништво 

Према резултатима пописа становништва из 2011. у граду је живело 265.349 становника, што је за 9,6% више у односу на попис из 2006. када је регистровано 242.124 житеља.

Партнерски градови 
  Де Мојн
  Тангеранг

Референце

Спољашње везе 

Градови у Квебеку
Википројект географија/Насеља у Канади